Martin Fries kan syfta på:

* Martin Fries (1873–1961), svensk skolman
 Martin Fries (1898–1969), svensk skolman